Die Gruppa A 1941 war die sechste Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 27. April und endete aufgrund des Ausbruchs vom Zweiten Weltkrieg vorzeitig am 24. Juni 1941.

Dynamo Moskau führte nach zehn Spielen die Tabelle an. Ein Meister wurde nicht gekürt. In den folgenden drei Jahren wurde keine offizielle Meisterschaft durchgeführt. Aus den Moskauer Mannschaften Lokomotive, Torpedo, Metallurg und  Krylja Sowetow wurden Profsojusi Moskau I und Profsojusi Moskau II geformt.

Tabelle 
||Republik
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || BLR
 || UKR
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1941 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1941 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1941
1941